Bühlau bezeichnet:
 Bühlau (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Bühlau (Großharthau), Ortsteil von Großharthau im Landkreis Bautzen

Siehe auch:
 Bülau